

События 
 Консулы Имп. Цезарь Нерва Траян А. и Маний Лаберий Максим.

Скончались 
 Секст Юлий Фронтин — римский государственный  деятель, полководец и писатель, консул-суффект Римской империи 73 года, наместник Римской Британии (74—78), консул Римской империи 100 года.
 Филипп из Агиры — апостол сицилийцев, святой Католической церкви.

См. также